Creutzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Creutzmann (* 1945), deutscher Politiker (FDP) und seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments
 Uwe Creutzmann (* 1944), deutscher Journalist und ehemaliger Politiker

Siehe auch:
 Kreuzmann
 Kreutzmann